Rajshahi (bengalisch: রাজশাহী) ist ein Distrikt in Rajshahi in Bangladesch. Die im Hauptstadt des Distrikts bildet die gleichnamige Stadt Rajshahi, die auch Verwaltungszentrum der Division ist. Die Gesamtfläche des Distrikt beträgt 2425,37 km². Der Distrikt setzt sich aus 13 Upazilas zusammen.

Rajshahi wird im Norden vom Naogaon, im Osten vom Nator und im Süden vom Nawabganj und dem Fluss Padma begrenzt. Der Distrikt hat 2.286.874 Einwohner (Volkszählung 2011). Die Alphabetisierungsrate liegt bei 53 % der Bevölkerung. 89,7 % der Bevölkerung sind Muslime, 8,8 % sind Hindus und 1,5 % sind Christen, Buddhisten oder sonstige.

Während des Sommers variiert die minimale und maximale Durchschnittstemperatur von 25,5 bis 38,7 Grad. Der Niederschlag ist am stärksten von Juli bis September. Der jährliche Niederschlag des Distrikts lag im Jahr 2011 bei 1862 Millimeter. Die Luftfeuchtigkeit lag im April bei 77 % und im Juli bei 88 %.

Die Wirtschaft des Distrikt ist außerhalb der urbanisierten Gebiete vorwiegend von der Landwirtschaft geprägt. Zentrum der Industrie ist Stadt Rajshahi. Häufigste Exportprodukte sind Seide, Jute und Lebensmittel. Laut der Volkszählung von 2011 arbeiten 62,2 % der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, 31,4 % im Dienstleistungssektor (meist in informellen Verhältnissen) und 6,2 % in der Industrie.

Klima

Weblinks

Einzelnachweise 

Distrikt in Bangladesch